Чемпионат Франции по футболу 2003/2004 годов — 66-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Лион» стал чемпионом Франции в 3-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 884 гола.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 7 голов
 «Генгам» — «Монпелье» — 4:3
 «ПСЖ» — «Монпелье» — 6:1
 «Ренн» — «Марсель» — 4:3
 Самая крупная победа в гостях: 3 гола
 «Аяччо» — «Лилль» — 0:3
 «Ланс» — «Сошо» — 0:3
 «Ле-Ман» — «Страсбур» — 0:3
 «Марсель» — «Лион» — 1:4
 «Монако» — «Ренн» — 1:4
 «Монпелье» — «Ле-Ман» — 0:3
 «Ренн» — «Нант» — 0:3
 «Сошо» — «Ланс» — 0:3
 «Страсбур» — «Ренн» — 0:3
 «Тулуза» — «Лилль» — 0:3
 «Тулуза» — «Осер» — 0:3
 Самая крупная победа дома: 5 голов
 «Марсель» — «Ле-Ман» — 5:0
 «Мец» — «Ле-Ман» — 5:0
 «Лион» — «Ницца» — 5:0
 «Осер» — «Бордо» — 5:0
 «ПСЖ» — «Монпелье» — 6:1

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

2003/2004
Франция
Франция
Спорт во Франции в 2003 году
Спорт во Франции в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004